Хосе Мануэль Веласкес:
 Веласкес, Хосе Мануэль (род. 1990) — венесуэльский футболист, игрок сборной.
 Веласкес, Хосе Мануэль (род. 1952) — перуанский футболист, игрок сборной, победитель Кубка Америки 1975 года.